Адитья Чопра (, род. 21 мая 1971 года, Бомбей) — индийский ,  и , снимающий фильмы на хинди.

Биография 
Родился 21 мая 1971 года, в семье известного индийского кинорежиссёра Яша Чопры. Начиная с 19 лет он работал помощником режиссёра у своего отца.

В 1992 году написал сценарий к фильму «Неписаные законы».

В 1995 году попробовал себя в роли режиссёра и автора сценария в фильме «Непохищенная невеста».

В 2008 году подал на развод с первой женой Пайал Кханна, с которой к тому моменту прожил в браке пять лет.
21 апреля 2014 года женился на актрисе Рани Мукерджи, также происходящей из семьи кинематографистов. В августе 2015 появилась информация о её беременности. 9 декабря 2015 года у пары родилась дочь Адира Чопра.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Режиссёры кино на хинди
Лауреаты Filmfare Awards